Кронквистиантус () — род растений семейства Астровые (Asteraceae). Включает около 30 видов кустарников, произрастающих в Андах в Колумбии, Эквадоре и Перу.

Род назван в честь американского ботаника Артура Джона Кронквиста (1919—1992).

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 28 вида:

Примечания 

Астровые (подсемейство)
Таксоны растений, названные в честь людей